Mai-Ndombe, ou Mayi-Ndombe, est une expression signifiant littéralement « Eau noire » (mayi signifiant « eau », notamment en lingala, et ndombe « noire », notamment en kikongo). Elle renvoie à plusieurs lieux ou entités administratives en République démocratique du Congo.
 lac Mai-Ndombe, lac du Bandundu en République démocratique du Congo alimentant de la rivière Fimi, affluent du fleuve Congo; 
 Maï Ndombe, affluent de la Lufimi et sous-affluent du fleuve Congo; 
 Mai-Ndombe, province de la République démocratique du Congo.

Voir aussi
 
 , littéralement Eau Noire en anglais
 Zwarte Water, littéralement Eau Noire en néerlandais, cours d'eau des Pays-Bas